Rock County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Rock County (Minnesota)
 Rock County (Nebraska)
 Rock County (Wisconsin)